|}

Die Bahnstrecke Trnava–Kúty ist eine eingleisige und elektrifizierte Hauptbahn in der Slowakei. Sie verbindet die Stadt Trnava mit der Gemeinde Kúty an der tschechischen Grenze und verläuft in der meistens flachen bis leicht hügeligen Landschaft (Záhorie und Donauhügelland), mit der Ausnahme der Überquerung der Kleinen Karpaten. Sie bildet eine alternative Trasse zur Region Záhorie von der Rest-Slowakei.

Geschichte 
Die Strecke entstand als Teil der neuen Verbindung von Nitra zur Landesgrenze zwischen Kúty und Břeclav (Kaiser Ferdinands-Nordbahn). Die Konzession wurde 1897 von der Magyar Északnyugati helyi érdekű vasút (Ungarische Nordwestliche Lokalbahn) erworben und die ersten Teilstücke wurde schon am 14. Dezember 1897 eröffnet. Hier handelte sich um die Abschnitte Trnava–Smolenice und Kúty–Jablonica. Die Passstrecke Smolenice–Jablonica mit dem 900 m langen Tunnel wurde am 11. Juni 1898 dem Verkehr freigegeben.

1920 versuchten die Bürger von Senica, wegen großer Entfernung des bestehenden Bahnhofs die Strecke zu verlegen. Aus Unentschlossenheit des damaligen Eisenbahnministerium der Tschechoslowakei wurde dieses Projekt nie durchgeführt.

Die Elektrifizierung wurde in den Jahren 1980–1982 durchgeführt. Als erster wurde der Abschnitt Kúty–Jablonica am 18. Dezember 1980 abgeschlossen und dann folgte auch das Teilstück Trnava–Jablonica am 21. Mai 1982.

Weblinks 
 Einzelheit zur Strecke (slowakisch)
 Beschreibung auf vlaky.net

Bahnstrecke in der Slowakei